Dorneni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dorneni (Vultureni), Dorf im Kreis Bacău
 Dorneni (Plopana), Dorf im Kreis Bacău